Dolj est un toponyme qui peut désigner :
le județ de Dolj, un județ du sud-ouest de la Roumanie, en Olténie ;
Dol/Dolj, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Pejë/Peć.